Пантера може да се отнася за:
 биологичният род Panthera (Пантери), включващ няколко вида големи котки
 Черна пантера (черна разновидност на леопард, ягуар или пума)
 Pantera, хевиметъл група
 Panzerkampfwagen V „Пантера“, германски танк от Втората световна война